Hasjem kan duiden op:

 Hashim ibn Abd Manaf, de overgrootvader van de islamitische profeet Mohammed en stamvader van de Hasjemieten.
 Hebreeuws voor de Naam, zie JHWH